Il singolare del Heineken Open 1980 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tim Wilkison era il detentore del titolo.

John Sadri ha battuto in finale Tim Wilkison 6-3, 4-6, 6-4, 2-6, 6-2.

Teste di serie

  John Sadri (campione)
  Tim Wilkison (finale)
  Peter Feigl (semifinali)
  Kim Warwick (secondo turno)

 Rod Frawley (semifinali) 
 Paul McNamee (quarti di finale) 
 Matt Mitchell (primo turno) 
 Dale Collings (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1980